Mancha Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mancha Real (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Mancha Real (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar